Lauret kan syfta på:
 Lauret, Hérault
 Lauret, Landes